Mariano Baptista puede hacer referencia a:

 Mariano Baptista Caserta (1832-1907), fue presidente de Bolivia.
 Mariano Baptista Gumucio (1933), escritor e historiador boliviano.